Amerikai Egyesült Államok
 Maricopa (Arizona)
 Maricopa megye (Arizona)
 Maricopa (Kalifornia)